De Vliegende Hollander (schip), een legendarisch spookschip en zijn kapitein

Het kan voorts verwijzen naar:

Transportmiddelen 
 Flying Dutchman (paardenlocomotief), een door een paard voortgedreven locomotief
 Flying Dutchman (zeilschip), een Nederlands schip
 vliegtuigen van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM), die in de jaren 50 het opschrift 'De vliegende Hollander' of 'The flying Dutchman' droegen
 Vliegende Hollander (speelgoed), een speelgoedkarretje

Cultuur 
 Der fliegende Holländer, een opera van Richard Wagner
 De Vliegende Hollander (Matthijs Vermeulen), een orkestwerk van Matthijs Vermeulen
 De vliegende Hollander (Piet Visser), een boek van Piet Visser
 De Vliegende Hollander (musical), een Nederlandse musical uit 2004
 Pandora and the Flying Dutchman, een Britse film uit 1951 van Albert Lewin
 De Vliegende Hollander (1957), een Nederlandse film van Gerard Rutten
 De Vliegende Hollander (1995), een Nederlandse film van Jos Stelling
 The Flying Dutchman (2001), een Amerikaanse televisiefilm van Robin Marray
 The Flying Dutchman (Pirates of the Caribbean), een fictief schip uit de Pirates of the Caribbean-films
 De Vliegende Hollander (SpongeBob SquarePants), een personage uit de tekenfilmserie Spongebob Squarepants
 De Vliegende Hollander (Donald Duck), een strip van Carl Barks
 De Vliegende Hollander en het VOC-complot, een stripverhaal van het duo Marc Verhaegen en Jan Kragt
 De legende van de Vliegende Hollander, een door Hans Kosman geschreven en door Piet van der Maaden geïllustreerd KLM-stripalbum uit 1948
 De Vliegende Hollander (thriller), een literaire thriller uit 2018 geschreven door Frank van Pamelen
 Vliegende Hollanders, televisiedocudramaserie uit 2020

Personen 
The Flying Dutchman wordt (internationaal) ook gebruikt als een bijnaam van:
 Anthony Fokker, Nederlands vliegtuigbouwer
 Marcel Lüske, Nederlands pokerspeler
 Arie Luyendyk, Nederlands autocoureur
 Tom Okker, Nederlands tennisser
 Robin van Persie, Nederlands voetballer
 André Rieu, Nederlands violist en dirigent. The flying Dutchman is ook de titel van een album van Rieu uit 2004.
 Friedrick van Stegeren, Italiaans radiodiskjockey van Nederlandse afkomst
 Maarten Stekelenburg (voetballer), Nederlands voetbaldoelman
 Honus Wagner, Amerikaans honkballer
 Herman Willemse, Nederlands zwemmer
 Epke Zonderland, Nederlands turner

Vanwege zijn vliegangst werd Dennis Bergkamp ook wel The Non-Flying Dutchman genoemd.

Overig 
 Vliegende Hollander (schommel), een familieschommel in speeltuinen
 Flying Dutchman (duif), een Nederlandse duif
 De Vliegende Hollander (Efteling), een in 2007 geopende attractie in de Efteling
 Flying Dutchman (achtbaanmodel), een achtbaanmodel van Nederlands achtbaanproducent Vekoma
 Flying Dutchman Records, een Amerikaans jazzplatenlabel